

Грідінська — присілок, колишнє Вожбальське сільське поселення, Калінінське сільське поселення, Тотемський район, Вологодська область
 Грідінська — присілок, Калінінське сільське поселення, Тотемський район, Вологодська область